Quatre bâtiments de la Marine royale française ont porté le nom de Dauphin Royal en l'honneur du Dauphin de France:
 le Dauphin Royal, un vaisseau de ligne de 100 canons, lancé en 1668 ;
 le Dauphin Royal, un vaisseau de ligne 74 puis 70 canons, lancé en 1738 ;
 le Dauphin Royal, un vaisseau de ligne de 118 canons, lancé à Toulon en 1791, il est renommé Sans Culotte en  puis L'Orient en  - navire amiral français à la bataille du Nil le . Il explose pendant la bataille ;
 le Dauphin Royal, un vaisseau de ligne de 100 canons, renommé successivement Briarée et Le Fleurus.

Nom de bateau de la Marine française